Sarawak (staat), een staat in het hedendaagse Maleisië
Koninkrijk Sarawak, een koninkrijk dat geregeerd werd door blanke sultans van 1839 tot 1946
Sarawak (rivier), een rivier in Maleisië
Sarawak FA, een Maleisische voetbalclub